Bamber peut désigner :

 David Bamber (1954- ), acteur britannique
 Earl Bamber (1990- ), pilote automobile néo-zélandais
 Jack Bamber (1895-1971), footballeur anglais
 Jamie Bamber (1973- ), acteur américano-britannique
 Natalia Bamber (1982- ), joueuse de volley-ball polonaise